Flatbaggar (Trogossitidae) är en familj av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1802. Enligt Catalogue of Life ingår flatbaggar i överfamiljen Cleroidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Trogossitidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar